Milos Raonic era o atual bicampeão e defendeu seu título com sucesso, derrotando Tommy Haas na final por 6–4, 6–3.

Cabeças de chave 
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  'Milos Raonic (Campeão)
  John Isner (Semifinais)
  Sam Querrey (Semifinais)
  Tommy Haas (Final)

<ol start=5>
  Fernando Verdasco ''(Primeira rodada)
  Denis Istomin ''(Quartas de final)
  Marinko Matosevic ''(Segunda fase)
  Xavier Malisse (Quartas de final)

</ol>

 Chave 

 Finais 

 Qualificatório 
 Cabeças de chave 

  Tim Smyczek (Qualificado)
  Alex Bogomolov, Jr. (Qualificador)
  Denis Kudla (Qualificador)
  Illya Marchenko ''(Qualificador)

<ol start=5>
<li> Ryan Sweeting (Qualificado)
<li> Jimmy Wang (Primeira rodada)
<li> Donald Young (Qualificado)
<li> Robert Farah ''(Segunda rodada)
</ol>

 Qualificados 

  Tim Smyczek
 ''' Ryan Sweeting

<li>  Donald Young
<li>  Rik de Voest

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas 
 
 

S